

Arte 
 Stefan Szczesny – pittore tedesco

Politica 
 Stanisław Szczęsny Potocki – nobile e politico polacco

Religione 
 Sigismondo Felice Feliński – arcivescovo cattolico, polacco, venerato come santo dalla Chiesa cattolica, nome in polacco Zygmunt Szczęsny Feliński

Sport 
 Maciej Szczęsny – ex calciatore polacco, padre di Wojciech
 Wojciech Szczęsny – calciatore polacco che gioca in Italia, figlio di Maciej
 Zdzisław Kawecki – cavaliere polacco, nome completo Zdzisław Szczęsny Kawecki-Gozdawa